George Dyson ist der Name folgender Personen:

* George Dyson (Komponist) (1883–1964), englischer Komponist 
 George Dyson (Historiker) (* 1953), US-amerikanischer Wissenschafts- und Technikhistoriker
George Malcolm Dyson (1902–1978), britischer Chemiker